Нікітенко — українське прізвище. Відомі носії:
 Нікітенко Андрій Володимирович (1979) — російський хокеїст.
 Нікітенко Ганна Пантеліївна (1922—1998) — Герой Соціалістичної Праці
 Нікітенко Григорій Григорович (нар. 1941) — український радянський державний діяч, міністр легкої промисловості УРСР.
 Нікітенко Надія Миколаївна (1944) — український історик-культуролог, музеєзнавець.
 Нікітенко Олександр Васильович (1805—1877) — історик літератуи, цензор.
 Нікітенко Святослав Олексійович (1960) — український художник-різьбяр.
 Нікітенко Тетяна (* 1977) — українська гандболістка; по закінченні активної спортивної кар'єри — тренер. Заслужений майстер спорту України.
 Нікітенко Юрій Миколайович — український футболіст, воротар.

Українські прізвища
Прізвища на -енко